Batalha de Kock (1809) — durante as Guerras Napoleônicas
 Batalha de Kock (1920) — durante a Guerra Polaco-Soviética
 Batalha de Kock (1939) — durante a Invasão da Polônia pela Alemanha
 Batalha de Kock (1944) — durante a Operação Tempest na Segunda Guerra Mundial

Desambiguações de guerras e batalhas